Stephan Form (* 19. Februar 1968) ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Seit 2012 ist er Professor in der Fakultät der Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bremen.

Nach dem Abitur und einer Ausbildung studierte Form Betriebswirtschaftslehre. Im Anschluss daran arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Controlling der Technischen Universität Dortmund und zugleich als Berater beim Controlling Innovations Center von Thomas Reichmann tätig. Für seine Dissertation wurde er mit einem Förderpreis der Gesellschaft für Controlling ausgezeichnet. 2007 begann er seine Lehrtätigkeit im Fach Management Accounting an der BiTS (heute University of Applied Sciences Europe) in Iserlohn. Ab dem Sommersemester 2009 war er dort hauptamtlich tätig. Hochschul-Präsident Dietrich Walther verlieh ihm zum Wintersemester 2009/2010 die Professur, seitdem betreute er auch als Prodekan den Master-Studiengang Corporate Management. Zum Wintersemester 2011/12 übernahm er zudem den Posten als Forschungsdekan.

Zum Sommersemester 2012 wechselte Form als Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere für Rechnungswesen, an die Hochschule Bremen.

Veröffentlichungen 
 Chancen- und Risiko-Controlling. Lang, Frankfurt am Main 2005. ISBN 978-3-631-53422-9

Einzelnachweise 

Ökonom (21. Jahrhundert)
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Hochschullehrer (Hochschule Bremen)
Deutscher
Geboren 1968
Mann